

Арцехув — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Арцехув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства